Aleksander Dadźbóg Sapieha (1585–1635) – kasztelan witebski
 Aleksander Kazimierz Sapieha (zm. 1619) – syn Mikołaja i Hanny (Anny) Wiśniowieckiej, dworzanin królewski, podstoli wielki litewski
 Aleksander Kazimierz Sapieha (1624–1671) – biskup wileński i żmudzki
 Aleksander Paweł Sapieha (1672–1734) – marszałek wielki litewski od 1699, marszałek nadworny litewski od 1692
 Aleksander Michał Sapieha (1730–1793) – wojewoda połocki, hetman polny litewski, kanclerz wielki litewski, marszałek konfederacji targowickiej na Litwie, podskarbi nadworny litewski
 Aleksander Antoni Sapieha (1773–1812) – miecznik Księstwa Warszawskiego, szambelan i adiutant cesarza Napoleona I, przyrodnik, slawista, etnograf, mecenas, podróżnik, geolog i polityk
 Aleksander Józefat Władysław Adam Sapieha (ur. 25 września 1888 w Oleszycach, zm. 16 grudnia 1980 w Nicei) – syn Władysława Leona i Elżbiety Potulickiej, lotnik wojskowy
 Aleksander Leon Józef Sapieha (ur. 18 kwietnia 1953 w Katanie) – syn Michała Ksawerego i Myriam de Decker de Brandeken, wnuk Adama Zygmunta, bratanek Zofii Marii
 Aleksander Sapieha (ur. 27 lipca 1957 w Londynie) – syn Jerzego Andrzeja i Nancy Gillespie, wnuk Jana Andrzeja